Дутт (, ) — индийская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Дутт, Йогешвар (род. 1982) — индийский борец-вольник, призёр Олимпийских игр.
 Дутт, Робин (род. 1965) — немецкий футболист и футбольный тренер.